Maja är ett släkte av kräftdjur. Maja ingår i familjen maskeringskrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Maskeringskrabbor